EBBA steht für:
 European Border Breakers Award, Musikpreis

Ebba steht für:
 Ebba, weiblicher Vorname
 Ebba (Libanon), Ort im Gouvernement Nabatäa, Libanon

Siehe auch:
 Ebba Grön, schwedische Musikgruppe
 Pointe Ebba, Gletscherzunge im Adélieland, Antarktika

Abkürzung